Gateway-to-Gateway Protocol
Golden Gate Park
Gugu Liberato - dono de uma produtora conhecida como GGP

Desambiguações de siglas